Michael Brook – kanadyjski muzyk
 Michael Brook – rzeka w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam